CMB (ang. Cosmic Microwave Background) – mikrofalowe promieniowanie tła
 CMB (ang. Coastal Motor Boat) – seria brytyjskich kutrów torpedowych
 C†M†B – skrót sentencji (łac. Christus Mansionem Benedicat – "Niech Chrystus błogosławi temu domowi"  albo według św. Augustyna Christus Multorum Benefactor – Chrystus dobroczyńcą wielu), wypisywanej na drzwiach domów katolickich w święto Objawienia Pańskiego.